Reinthal steht für:

Orte:
 Reinthal (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Reinthal (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil der Stadt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Reinthal (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Reinthal (Obersöchering), Ortsteil der Gemeinde Obersöchering, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Reinthal (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reinthal (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reinthal (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reinthal (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

 Reinthal (Gemeinde Bernhardsthal), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bernhardsthal, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Reinthal (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Reinthal (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Reinthal (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Reinthal (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Reintal (Enns), Ortslage der Stadt Enns, Oberösterreich (alte Schreibung, Ober- und Nieder-/Unterreinthal)

Personen:
 Carl Reinthal (1797–1872), Deutsch-Baltischer Pastor und Autor
 Emil Kaler-Reinthal (1850–1897), österreichischer Journalist und Arbeiterführer

Siehe auch:
 Reintal
 Reinthaler
 Reinthaller
 Rheintal